Черемушинский сельсовет может означать:
 Черемушинский сельсовет (Красноярский край) — сельское поселение в Каратузском районе Красноярского края. Административный центр — село Черемушка (Красноярский край). 
 Черемушинский сельсовет (Амурская область) - сельсовет на территории сначала Дальневосточный край, затем Свободненского района Амурской области. Ныне не существует. Админцентр - возможно, село Черёмушки (Амурская область).

См. также 
 Черемушанский сельсовет
 Черемушкинский сельсовет